Бракна (, ) — область в Мавритании.
 Административный центр — город Алег.
 Площадь — , население — .

География 
На северо-западе граничит с областью Трарза, на северо-востоке с областью Такант, на востоке с областью Ассаба, на юго-востоке с областью Горголь, на юге с Сенегалом по реке Сенегал.

В Бракне расположено одно из крупных озёр Мавритании — Маль.

История 
Во 2-й половине XVII — начале XX веков здесь существовал независимый эмират. Во главе Бракны стояли эмиры из арабского (хасанского) рода улед-абдаллах. Экономика эмирата основывалась на кочевом скотоводстве (верблюды и овцы), а также земледелии в оазисах. Основная часть доходов эмира составляла дань, которую выплачивало берберское, а также негроидное население прилегающих к кочевьям хасанов районов долины реки Сенегал. Определённую часть доходов эмиры получали в виде пошлин с торговых караванов. Социальная структура эмирата носила кастово-этнический характер. На вершине её находилась аристократия — воины-хасаны, затем марабутские племена берберского происхождения, далее — данники-зенага, также берберского происхождения, ремесленники и гриоты и ниже всех — зависимые люди — харатины (вольноотпущенники) и рабы негроидного происхождения. В XVIII веке эмиры Бракны вели борьбу за гегемонию в Мавритании с эмирами Трарзы. С 1903 года эмират находился под французским протекторатом. Экспансии французов пытался противостоять эмир Бракны Ахмеду II (1893—1905 годы), но потерпел неудачу. В 1934 году эмират Бракна аннексирован Францией.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 5 департаментов:
 Алег
 Бабабе
 Боге
 Мбагне
 Магта-Лахджар

Примечания 

Области Мавритании